Ла-Вре-Круа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 390 км на захід від Парижа, 80 км на південний захід від Ренна, 17 км на схід від Ванна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 521 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 1380,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Примітки 

Муніципалітети департаменту Морбіан